Джон Энтони Делейни (, род. 27 июня 1962, Дублин) — ирландский шахматист, мастер ФИДЕ.

Чемпион Ирландии 1982, 1986, 1987, 1990 гг.

В составе сборной Ирландии участник шахматных олимпиад 1982, 1984, 1986 и 1990 гг.

В 1980 и 1981 гг. представлял Ирландию на юношеских чемпионатах Европы.

В 1987 г. участвовал в зональном турнире.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Дж. Делейни в базе Chessgames
 Личная карточка Дж. Делейни на сайте 365Chess

Шахматисты Ирландии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Дублине
Мастера ФИДЕ по шахматам